Зацепин — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Зацепин, Александр Сергеевич (род. 1926) — советский, российский композитор.
 Зацепин, Антон Владимирович (род. 1982) — российский певец.
 Зацепин, Георгий Тимофеевич (1917—2010) — российский физик.
 Зацепин, Дмитрий Константинович (ум. 1887) — российский этнограф, исследователь Туркестанского края; полковник Русской императорской армии.
 
 Зацепин, Константин Александрович (род. 1980) — искусствовед, арт-критик, куратор.
 Зацепин, Михаил Михайлович (1786 — после 1847) — русский художник-миниатюрист.
 Зацепин, Николай Константинович (1819—1855) — полковник, герой Крымской войны, художник.
 Зацепин, Тимофей Сергеевич (1886—1959) — доктор медицинских наук, профессор ММИ.
 Зацепин, Эдуард Константинович (род. 1974) — российский футболист.

См. также 
 Зацепинг
 Зацепное

Примечания